McNair steht für:
 McNair (Minnesota), Ort im Lake County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 McNair (Texas), Stadt in Texas
 McNair (Virginia), Ort in Virginia
 McNair (Mondkrater), Mondkrater
 (3354) McNair, Asteroid
 USS McNair, Zerstörer der Fletcher-Klasse der US-Marine
 Fort Lesley McNair, Fort in Washington D. C.
 McNair-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika

McNair ist der Familienname folgender Personen:
 Alec McNair (1883–1951), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Alexander McNair (1775–1826), US-amerikanischer Politiker (Missouri)
 Archie McNair († 2015), britischer Unternehmer
 Arnold McNair, 1. Baron McNair (1885–1975), britischer Jurist und Richter
 Barbara McNair (1934–2007), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Bob McNair (Robert C. McNair; 1937–2018), US-amerikanischer Unternehmer
 D. Cal McNair (* 1961), amerikanischer Unternehmer
 Frances MacDonald McNair (1873–1921), schottische Künstlerin
 Harold McNair (1931–1971), jamaikanischer Musiker
 James McNair (1952–2014), US-amerikanischer Komiker
 James Herbert McNair (1868–1955), schottischer Künstler
 Janice McNair (* 1936), US-amerikanische Erbin, Eigentümerin des NFL-Franchise Houston Texans
 John McNair (1800–1861), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 Lesley J. McNair (1883–1944), US-amerikanischer General
 Paddy McNair (* 1995), nordirischer Fußballspieler

 Ronald McNair (1950–1986), US-amerikanischer Astronaut
 Steve McNair (1973–2009), US-amerikanischer Footballspieler
 Sylvia McNair (* 1956), US-amerikanische Sängerin
 Winifred McNair (1877–1954), britische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Figuren der Harry-Potter-Romane #Walden Macnair